Hajdu Miklós
 Hajdu Miklós (1879–1956) jogász, újságíró, író, lapszerkesztő
Hajdú Miklós
 Hajdú Miklós (1927) agrármérnök
 Hajdú Miklós (1957) filozófus, politológus, önkormányzati képviselő
hasonló nevűek
 Hajdu T. Miklós (1996) színész